Диаграмма Насси — Шнейдермана () — это графический способ представления структурированных алгоритмов и программ, разработанный в 1972 году американскими аспирантами Беном Шнейдерманом и Айзеком Насси.

История 
Поскольку в структурном программировании не используется безусловный переход, то Бен Шнейдерман решил, что для записи структурированных алгоритмов не нужны используемые в блок-схемах стрелки. Придумав разные способы изображения основных структур управления (последовательностей, ветвлений и циклов), он затем вместе с Айзеком Насси подробно проработал свою идею. Вместе они написали статью «Техника блок-схем для структурного программирования», которая была опубликована в научном журнале «SIGPLAN Notices» в августе 1973 года.

Диаграммы Насси — Шнейдермана получили широкое распространение в некоторых странах, особенно в Германии, где для них даже был разработан официальный стандарт Немецким институтом по стандартизации: DIN 66261.

Диаграммы Насси — Шнейдермана имеют ряд преимуществ перед блок-схемами при разработке структурированных алгоритмов и программ:
 Запись является более компактной (в первую очередь за счёт отсутствия стрелок между элементами).
 Изобразив алгоритм или программу в виде диаграммы Насси — Шнейдермана, можно быть гарантировано уверенным в том, что принципы структурного программирования соблюдены (при использовании блок-схем можно случайно получить неструктурированный алгоритм, если быть невнимательным).
 Диаграммы Насси — Шнейдермана удобнее использовать для пошаговой детализации задачи, так как они тоже строятся по принципу пошаговой детализации — изначально диаграмма представляет собой один прямоугольник (исходная задача), затем в нём рисуется некоторая структура управления, в которой имеется несколько прямоугольников (подзадач исходной задачи), и далее с каждым прямоугольником (подзадачей) может быть проделана та же операция.

Условные обозначения элементов в диаграммах 
Все элементы диаграммы Насси — Шнейдермана имеют прямоугольную форму и различаются только внутренним содержимым.

Простое действие 
Выполняемое действие (в том числе команда языка в программе или подзадача в алгоритме) изображается в диаграммах Насси — Шнейдермана как прямоугольник, в котором записывается обозначение действия (команда) либо формулировка подзадачи.

Пример записи подзадачи:

Пример записи выполняемой команды (при записи программы на языке Pascal):

Последовательность 
При записи структуры последовательного выполнения элементы изображаются вертикально один за другим. При этом все элементы последовательности должны иметь одинаковую ширину — за счёт этого вся последовательность тоже имеет прямоугольную форму. Например:

Запись этого же алгоритма в виде диаграммы Насси — Шнейдермана с использованием языка Pascal:

Простое ветвление 
Структура простого ветвления изображается в виде прямоугольника, разделённого горизонтальной чертой на две части. В верхней части располагается заголовок ветвления, а в нижней — две ветки ветвления, разделённые вертикальной чертой. В заголовке рисуются две линии, ведущие от верхних углов к началу линии, разделяющей ветви. В получившемся вверху треугольнике записывается условие ветвления, в двух нижних треугольниках над ветвями подписываются значения условия, соответствующие этим ветвям, например «истина» и «ложь», или «да» и «нет».

Многовариантный выбор 
Структура многовариантного выбора изображается похоже на структуру простого ветвления, только основная ветвь и треугольник над ней делятся на много частей вертикальными линиями. В верхнем треугольнике записывается выражение-переключатель, над ветвями записываются соответствующие значения переключателя.

Повтор с предусловием 
Структура повтора с условием в начале изображается как прямоугольник, внутри которого в правой нижней части нарисован ещё один прямоугольник. Над внутренним прямоугольником записывается заголовок цикла, а внутри него — тело цикла.

Пример записи цикла с предусловием (в данном примере тело цикла является последовательностью из двух действий):

Повтор с постусловием 
Отличается от цикла с предусловием только тем, что внутренний прямоугольник рисуется в правой верхней части внешнего, а заголовок записывается снизу.

Пример записи цикла с постусловием (в данном примере тело цикла является последовательностью из двух действий):

Повтор со счётчиком 
Внутренний прямоугольник рисуется в правой части и не касается верха и низа внешнего прямоугольника. Условие цикла записывается сверху.

См. также 
 UML
 ДРАКОН

Ссылки 
 Краткая история диаграмм Насси — Шнейдермана и список программ для их создания на официальной странице Бена Шнейдермана .

Программное обеспечение 
EasyCODE – среда разработки диаграмм Насси-Шнейдермана для нескольких языков программирования (C#, C++, C, Java, Cobol)
Atego's BlueRiverX32  – среда разработки диаграмм Насси-Шнейдермана для C и C++
Structorizer  – кроссплатформенный редактор диаграмм Насси-Шнейдермана (операционные системы Linux, Mac OS X, Microsoft Windows)
Struktograaf  – редактор диаграмм Насси-Шнейдермана для операционной системы Microsoft Windows

Теория алгоритмов
Визуализация данных